Ел Магејал има више значења:

 Ел Магејал (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Магејал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Магејал, Лос Мендоза (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магејал, Сан Хосе де ла Пурисима (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магејал, Ла Ескина (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Магејал (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Магејал (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Магејал (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Магејал (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Магејал (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Магејал (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Магејал (Сан Пабло Куатро Венадос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Магејал (Кимистлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Магејал, Куеста де лос Ибара (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Магејал (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Магејал (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику